Террадильос-де-Эсгева ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Население — 112 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web no oficial de Terradillos de Esgueva

Муниципалитеты Бургоса